Angelo Maria Ettinger – abate lussemburghese naturalizzato italiano
 Kurt Ettinger – schermidore austriaco
 Max Ettinger – compositore tedesco